Гала́са — українське прізвище.

 Галаса Василь Михайлович — діяч українського національно-визвольного руху, провідний член ОУН, полковник УПА, в.о. командира УПА-Північ.
 Галаса Михайло Іванович — діяч УВО, окружний провідник ОУН Тернопільщини.

Див. також 
 Галас
Українські прізвища